Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1940 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 20 janvier 1940. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne et Thelma Coyne Long battent Joan Hartigan et Emily Niemeyer en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Cinq équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Nancye Wynne Thelma Coyne Long||align=center|Victoire|| Joan Hartigan Emily Niemeyer (4)
|-
|2|| May Hardcastle Nell Hall Hopman||align=center|1/4 de finale|| R. Rees Katherine Woodward
|-
|3|| Alison Hattersley Olive Stebbing||align=center|1/2 finale|| Nancye Wynne Thelma Coyne Long (1)
|-
|4|| Joan Hartigan Emily Niemeyer||align=center|Finale'''|| Nancye Wynne Thelma Coyne Long (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1940
Australie Double dames
1940 en Australie
Compétition de tennis à Sydney